Pratolani – abitanti di Pratola Peligna
Pratolani – abitanti di Pratola Serra